związek
 więź
 podporządkowanie
 podległość
 niesamodzielność
 prawidłowość
 reguła
 twierdzenie

Zobacz też 
 zależność lekowa
 [https:/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony/Zale%C5%BCno%C5%9B%C4%87?from=Zale%C5%BCno%C5%9B%C4%87&to=Zale%C5%BCno%C5%9B%C4%87a&namespace=0 Wszystkie artykuły o nazwach zaczynających się słowem „Zależność”.]
 [https:/wiki/Specjalna:Wszystkie_strony/Zale%C5%BCno%C5%9Bci?from=Zale%C5%BCno%C5%9Bci&to=Zale%C5%BCno%C5%9Bcj&namespace=0 Wszystkie artykuły o nazwach zaczynających się słowem „Zależności”.]